Blitzkrieg – amerykański program dokumentalny, przedstawiający pierwszą fazę II wojny światowej (tj. Niemieckie agresję na państwa europejskie). Serial miał składać się z dwóch sezonów: pierwszy – dotyczący udanych kampanii i drugi – obrazujący akcje niezrealizowane (np. atak na Anglię czy USA). Projekt sezonu drugiego porzucono. Serial emitowany jest na Discovery World.

Odcinki 
 Polska
 Upadek Francji
 Atak na ZSRR

Amerykańskie telewizyjne seriale dokumentalne